Иссова () — чешская фамилия. Известные носители:

 Иссова, Клара (род.1979) — чешская актриса.
 Иссова, Марта (род.1981) — чешская актриса театра, кино и телевидения.